Игорь Власов: Власов, Игорь Геннадьевич (род. 1961) — советский хоккеист.
 Власов, Игорь Павлович (1936—2012) — советский и российский режиссёр и педагог.